Wijck ist der Familienname folgender Personen:

 Carel Herman Aart van der Wijck (1840–1914), niederländischer Politiker
 Harmen Jan van der Wijck (1769–1847), niederländischer General und Landschaftsmaler (Großvater des vorigen)
 Herman Marinus van der Wijck (1843–1932), niederländischer Marineoffizier und Politiker
 Herman van der Wijck (1815–1889), niederländischer Kolonialbeamter
 Titus van Asch van Wijck (1849–1902), niederländischer Politiker

Siehe auch:
 Wyck